Бугов (женская форма — ) — фамилия;

 Носители фамилии 
 Бугов, Хазретали Умарович (1930 — 2009) — советский и российский учёный, педагог

 Бугова 
 Бугова, Лия Исааковна (1900 — 1981) — советская театральная актриса, народная артистка Украинской ССР